De Socialistische Volkspartij is de naam van verschillende politieke partijen:

 Socialistische Volkspartij (Brazilië) (Partido Popular Socialista), een politieke partij in Brazilië.
 Socialistische Volkspartij (Mexico) (Partido Popular Socialista), een politieke partij in Mexico.
 Socialistische Volkspartij (Denemarken) (Socialistisk Folkeparti), een politieke partij in Denemarken.
 Socialistische Volkspartij (Zweden) (Sosialistisk Folkeparti), een voormalige politieke partij in Zweden.
 Socialistische Volkspartij (Noorwegen) (Sosialistisk Folkeparti), een (voormalige) politieke partij in Noorwegen.